Захарий (Захария) Неревин — новгородский посадник, боярин.

Биография 
Был избран в посадники на место Нежаты в 1161 году, когда по обоюдному соглашению князя смоленского Ростислава Мстиславича и великого князя Андрея Юрьевича сын последнего, Мстислав, уступил новгородский княжеский стол сыну первого, Святославу. При этом посаднике шведы, завоевавшие в 1157 году Финляндию, напали на Ладогу, но встретили упорное сопротивление граждан. Ладожан поспешили выручить из беды посадник Захарий и князь Святослав, одержавшие в итоге победу над шведами (1164 год). В 1167 году, после изгнания Святослава, Захарий, заподозренный в поддержке отношений с ним, был убит новгородцами.

Захария упоминается в берестяной грамоте № 724, где идёт речь о конфликте по поводу сбора дани с Андреем Боголюбским:

На обороте:

Примечания

Источники 
 Полное собрание русских летопистей. III, 13, 14, 125; IV, 11; V, 162, 163; VII, 82; IX. 234.

Ссылки 
 Древнерусские берестяные грамоты

Умершие в Новгороде
Новгородские посадники
Военачальники Древней Руси
Новгородские бояре
Персоналии, чья дата рождения не установлена